Суперлига Србије у сезони 2012/2013. је седмо такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

У сезони 2011/12. из лиге су испали Металац и Борац из Чачка, а у лигу су се пласирала два клуба, а то су: Раднички Ниш и Доњи Срем из Пећинаца.

Састав Суперлиге Србије у сезони 2012/13

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Идеални тим сезоне

Јавне опомене и искључења 

Сваки жути картон доноси један, а сваки црвени 3 поена.

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2012/13.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт - superliga.rs
 Сезона 2012/13 на srbijasport.net
 Сезона 2012/13 на soccerway.com

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Суперлига
Суперлига Србије